Norra Askskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 21 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 270 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är 11 hektar och dess största längd är 480 meter i nord-sydlig riktning.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet